Arlindo Leite (1893 - ?) foi um político brasileiro.

Eleito vice-prefeito de Juiz de Fora em 1958, assumiu a prefeitura em 1962 após a renúncia do Prefeito Olavo Costa que renunciou para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados.

Prefeitos de Juiz de Fora